Bruzzone ed un apellido que puede hacer referencia a :

Lugares
 Nicolas Bruzzone, localidad situada en el Departamento General Roca, provincia de Córdoba, Argentina.

Personas
 Alberto Bruzzone (1907-1994), pintor argentino.
 Félix Bruzzone (1976-), escritor argentino.
 Hermes Leopoldo Garín Bruzzone (1947-), sacerdote católico uruguayo.
 Horacio Bruzzone, abogado y dirigente patronal argentino.
 Magdalena Konopacki Bruzzone (1943-), esposa, compañera y modelo del pintor argentino Alberto Bruzzone.
 Mauricio Milton Bruzzone Espinoza (1976-), futbolista uruguayo.